Ionia bezeichnet:

 Ionier, ein antiker griechischer Volksstamm
 Ionien, eine Landschaft an der Westküste Kleinasiens
 Ionia (Schiff, 1921), ein 1921 gebautes Dampfschiff der Hamburg-Amerika Line

In der antiken Geografie Ionia genannt:
 Salamis (Insel)
 Attika (Landschaft)
 Sikyon
 Kephale, ein Küstenvorsprung westlich von Pyramos in Kilikien
 Ionisches Meer

Ionia bezeichnet Gemeinden oder Orte:

in Griechenland:
 Ionia (Griechenland)

in den Vereinigten Staaten:
 Ionia (Iowa)
 Ionia (Michigan)
 Ionia (Missouri)
 Ionia (New York)
 Ionia Township (Kansas)
 Ionia Township (Michigan)
 Ionia County

Sonstige Bedeutungen:
 ein mythologisches Lexikon, siehe Eudokia Makrembolitissa
 Hayes-Ionia Company, ehemaliges US-amerikanisches Karosseriebauunternehmen